Celestini est un patronyme porté notamment par :
 
 Ascanio Celestini (1972-), acteur et dramaturge italien,
  (1961-), footballeur et entraîneur italien,
 Fabio Celestini (1975-), footballeur suisse d'origine italienne,
  (1964-), musicologue italien.

Patronyme italien